I55 ou I-55 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , 2 sous-marins de la marine impériale japonaise.

Route 
  Interstate 55 (I-55), une autoroute inter-États reliant Chicago (Illinois) à La Nouvelle-Orléans (Louisiane).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres